Luca Del Papa (Montesilvano, 1994. február 7. –) olasz labdarúgó, posztját tekintve csatár.

Források 
Luca Del Papa adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1994-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Juventus labdarúgói
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
Az ASD Chieti labdarúgói
Élő személyek